Toponímia:
 Burton (Carolina del Sud)
 Burton (Comtat de King), localitat a l'estat estatunidenc de Washington
 Burton (Illinois)
 Burton (Nebraska)
 Burton (Ohio)
 Burton-in-Kendal (Cúmbria, Anglaterra)
 Biografies:
 Cliff Burton (Castro Valley, Califòrnia, 1962 – Ljungby, Suècia, 1986), baixista del grup Metallica
 James Burton (1788-1862), egiptòleg britànic 
 John Burton (1936, Leicestershire), motociclista britànic 
 Mike Burton o Michael Jay Burton (Des Moines, 1947), nedador estatunidenc 
 Richard Burton (1925, Ponthrydyfen -1984, Ginebra), actor gal·lès.
 Richard Francis Burton (Torquay, Regne Unit, 1821 - Trieste, Imperi austrohongarès, 1890), cònsol britànic, explorador, traductor i orientalista
 Tim Burton o Timothy William Burton (Burbank, Califòrnia, 1958), director de cinema estatunidenc
 Miscel·lània: Llei Helms-Burton, llei dels EUA que impedeix a tots els ciutadans o residents d'aquest país importar productes cubans o visitar l'illa sense un visat especial